Xavier Pons, né en 1948, est un angliciste français, professeur à l'université Toulouse-Jean-Jaurès.

Biographie 
Agrégé d'anglais (1970) et docteur en études anglophones (1977), il est ancien président de l'Association européenne d'études australiennes et a écrit de nombreux ouvrages sur la civilisation et la littérature de l'Australie, dont il est un des spécialistes européens. En tant que civilisationniste, il a étudié le rôle de l'État dans la construction de la société australienne, et notamment dans la mise en place d'une politique multiculturaliste. En littérature, il s'est intéressé plus particulièrement aux questions de représentation et de stratégie narrative.

Bibliographie 
  Out of Eden, Sydney, Angus & Robertson, 1984.
  A Sheltered Land, Sydney, Allen & Unwin, 1994.
 Le multiculturalisme en Australie, Paris, L'Harmattan, 1996.
 L'Australie, entre Orient et Occident, Paris, La Documentation française, 2000. 
  Departures, Melbourne, MUP, 2002.
 Les mots de l'Australie, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2006.
 L'Australie : idées reçues, Paris, Le Cavalier bleu, 2007.
  Messengers of Eros: Representations of Sex in Australian Writing, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2009.

Liens externes 

 Xavier Pons sur le site lecavalierbleu.com

Angliciste
Universitaire français du XXe siècle
Universitaire français du XXIe siècle
Agrégé d'anglais
Étudiant de l'université de Pau et des pays de l'Adour
Professeur à l'université Toulouse-Jean-Jaurès
Enseignant à l'Institut d'études politiques de Toulouse
Naissance en 1948